Штрасвальхен () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Зальцбург.  . Официальный код  —  50 335.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фридрих Крайль (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  

Общины земли Зальцбург